Torrabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torrabborrtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Torrabborrtjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn